Veguerías puede hacer referencia a diversas instituciones que reciben este nombre:

 la Veguería en Cataluña, España;
 la Vegueria de Montblanch, en Cataluña, España; o
 la Veguería de Andorra.